Пхетчабун:

 Пхетчабун — город в Таиланде.
 Пхетчабун — одна из провинций Таиланда.
 Пхетчабун — аэропорт в Таиланде.